Шахсеван-Тазакенд () — село в Шахсеван-Тазакендском административно-территориальном округе Агджабединского района Азербайджана.

Этимология 
Название села происходит от названия племени шахсевен и словосочетания «таза кенд» , то есть новое село шахсевенов.

История 
В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Агджабеды Агджабединского уезда.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году был образован Примерный сельсовет в Примерном районе Азербайджанской ССР.

Согласно административному делению 1961 года село Шахсеван-Тазакенд входило в Гюсюлинский сельсовет Агджабединского района Азербайджанской ССР, но в 1970-х годах переподчинено Муганлинскому сельсовету.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Муганлинского административно-территориального округа был учрежден Шахсеванский муниципалитет Агджабединского района.

8 февраля 2000 года из состава Муганлинского административно-территориального округа выделен новый, Шахсеван-Тазакендский.

География 
Шахсеван-Тазакенд расположен на берегу реки Каркарчай.

Село находится в 40 км от райцентра Агджабеди и в 320 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Агдам (действующая — Халадж).

Село находится на высоте 108 метров над уровнем моря.

Население 
 

Население преимущественно занимается хлопководством, животноводством и выращиванием зерна.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +14,2 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время близ села располагалась птицеферма.

В селе расположены средняя школа, детский сад, клуб, медицинский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Агджабединского района